Vasikkamaa kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vasikkamaa (ö, lat 60,75, long 21,33), Egentliga Finland, 
 Vasikkamaa (ö, lat 60,70, long 21,31), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar